Список всех описанных видов пауков семейства Cyrtaucheniidae на 5 ноября 2013 года.

Aganippe 
Aganippe O. P.-Cambridge, 1877
 Aganippe bancrofti (Rainbow, 1914) — Квинсленд
 Aganippe berlandi Rainbow, 1914 — Новый Южный Уэльс
 Aganippe castellum Main, 1986 — Западная Австралия
 Aganippe cupulifex Main, 1957 — Западная Австралия
 Aganippe modesta Rainbow & Pulleine, 1918 — Южная Австралия
 Aganippe montana Faulder, 1985 — Новый Южный Уэльс
 Aganippe occidentalis Hogg, 1903 — Западная Австралия, Южная Австралия
 Aganippe pelochroa Rainbow & Pulleine, 1918 — Южная Австралия
 Aganippe planites Faulder, 1985 — Новый Южный Уэльс
 Aganippe rhaphiduca Rainbow & Pulleine, 1918 — Западная Австралия
 Aganippe robusta Rainbow & Pulleine, 1918 — Южная Австралия
 Aganippe simpsoni Hickman, 1944 — Южная Австралия
 Aganippe smeatoni Hogg, 1902 — Южная Австралия
 Aganippe subtristis O. P.-Cambridge, 1877 — Южная Австралия, Северная территория
 Aganippe winsori Faulder, 1985 — Виктория

Anidiops 
Anidiops Pocock, 1897
 Anidiops manstridgei Pocock, 1897 — Западная Австралия, Южная Австралия
 Anidiops villosus (Rainbow, 1914) — Западная Австралия

Arbanitis 
Arbanitis L. Koch, 1874
 Arbanitis beaury Raven & Wishart, 2006 — Новый Южный Уэльс
 Arbanitis longipes (L. Koch, 1873) — Квинсленд, Новый Южный Уэльс
 Arbanitis robertcollinsi Raven & Wishart, 2006 — Квинсленд

Blakistonia 
Blakistonia Hogg, 1902
 Blakistonia aurea Hogg, 1902 — Южная Австралия
 Blakistonia exsiccata (Strand, 1907) — Южная Австралия
 Blakistonia rainbowi (Pulleine, 1919) — Южная Австралия

Cantuaria 
Cantuaria Hogg, 1902
 Cantuaria abdita Forster, 1968 — Новая Зеландия
 Cantuaria allani Forster, 1968 — Новая Зеландия
 Cantuaria aperta Forster, 1968 — Новая Зеландия
 Cantuaria apica Forster, 1968 — Новая Зеландия
 Cantuaria assimilis Forster, 1968 — Новая Зеландия
 Cantuaria borealis Forster, 1968 — Новая Зеландия
 Cantuaria catlinensis Forster, 1968 — Новая Зеландия
 Cantuaria cognata Forster, 1968 — Новая Зеландия
 Cantuaria collensis (Todd, 1945) — Новая Зеландия
 Cantuaria delli Forster, 1968 — Новая Зеландия
 Cantuaria dendyi (Hogg, 1901) — Новая Зеландия
 Cantuaria depressa Forster, 1968 — Новая Зеландия
 Cantuaria dunedinensis Forster, 1968 — Новая Зеландия
 Cantuaria gilliesi (O. P.-Cambridge, 1878) — Новая Зеландия
 Cantuaria grandis Forster, 1968 — Новая Зеландия
 Cantuaria huttoni (O. P.-Cambridge, 1879) — Новая Зеландия
 Cantuaria insulana Forster, 1968 — Новая Зеландия
 Cantuaria isolata Forster, 1968 — Новая Зеландия
 Cantuaria johnsi Forster, 1968 — Новая Зеландия
 Cantuaria kakahuensis Forster, 1968 — Новая Зеландия
 Cantuaria kakanuiensis Forster, 1968 — Новая Зеландия
 Cantuaria lomasi Forster, 1968 — Новая Зеландия
 Cantuaria magna Forster, 1968 — Новая Зеландия
 Cantuaria marplesi (Todd, 1945) — Новая Зеландия
 Cantuaria maxima Forster, 1968 — Новая Зеландия
 Cantuaria medialis Forster, 1968 — Новая Зеландия
 Cantuaria minor Forster, 1968 — Новая Зеландия
 Cantuaria myersi Forster, 1968 — Новая Зеландия
 Cantuaria napua Forster, 1968 — Новая Зеландия
 Cantuaria orepukiensis Forster, 1968 — Новая Зеландия
 Cantuaria parrotti Forster, 1968 — Новая Зеландия
 Cantuaria pilama Forster, 1968 — Новая Зеландия
 Cantuaria prina Forster, 1968 — Новая Зеландия
 Cantuaria reducta Forster, 1968 — Новая Зеландия
 Cantuaria secunda Forster, 1968 — Новая Зеландия
 Cantuaria sinclairi Forster, 1968 — Новая Зеландия
 Cantuaria stephenensis Forster, 1968 — Новая Зеландия
 Cantuaria stewarti (Todd, 1945) — Новая Зеландия
 Cantuaria sylvatica Forster, 1968 — Новая Зеландия
 Cantuaria toddae Forster, 1968 — Новая Зеландия
 Cantuaria vellosa Forster, 1968 — Новая Зеландия
 Cantuaria wanganuiensis (Todd, 1945) — Новая Зеландия

Cataxia 
Cataxia Rainbow, 1914
 Cataxia babindaensis Main, 1969 — Квинсленд
 Cataxia bolganupensis (Main, 1985) — Западная Австралия
 Cataxia cunicularis (Main, 1983) — Квинсленд
 Cataxia dietrichae Main, 1985 — Квинсленд
 Cataxia eungellaensis Main, 1969 — Квинсленд
 Cataxia maculata Rainbow, 1914 — Квинсленд
 Cataxia pallida (Rainbow & Pulleine, 1918) — Квинсленд
 Cataxia pulleinei (Rainbow, 1914) — Квинсленд, Новый Южный Уэльс
 Cataxia spinipectoris Main, 1969 — Квинсленд
 Cataxia stirlingi (Main, 1985) — Западная Австралия
 Cataxia victoriae (Main, 1985) — Виктория

Ctenolophus 
Ctenolophus Purcell, 1904
 Ctenolophus cregoei (Purcell, 1902) — Южная Африка
 Ctenolophus fenoulheti Hewitt, 1913 — Южная Африка
 Ctenolophus heligmomeriformis Strand, 1907 — Южная Африка
 Ctenolophus kolbei (Purcell, 1902) — Южная Африка
 Ctenolophus oomi Hewitt, 1913 — Южная Африка
 Ctenolophus pectinipalpis (Purcell, 1903) — Южная Африка
 Ctenolophus spiricola (Purcell, 1903) — Южная Африка

Eucyrtops 
Eucyrtops Pocock, 1897
 Eucyrtops eremaeus Main, 1957 — Западная Австралия
 Eucyrtops latior (O. P.-Cambridge, 1877) — Западная Австралия
 Eucyrtops riparius Main, 1957 — Западная Австралия

Euoplos 
Euoplos Rainbow, 1914
 Euoplos annulipes (C. L. Koch, 1841) — Тасмания
 Euoplos bairnsdale (Main, 1995) — Виктория
 Euoplos ballidu (Main, 2000) — Западная Австралия
 Euoplos festivus (Rainbow & Pulleine, 1918) — Западная Австралия
 Euoplos hoggi (Simon, 1908) — Западная Австралия, Южная Австралия
 Euoplos inornatus (Rainbow & Pulleine, 1918) — Западная Австралия
 Euoplos mcmillani (Main, 2000) — Западная Австралия
 Euoplos ornatus (Rainbow & Pulleine, 1918) — Квинсленд
 Euoplos similaris (Rainbow & Pulleine, 1918) — Квинсленд
 Euoplos spinnipes Rainbow, 1914 — Квинсленд
 Euoplos tasmanicus (Hickman, 1928) — Тасмания
 Euoplos variabilis (Rainbow & Pulleine, 1918) — Квинсленд, Новый Южный Уэльс
 Euoplos variabilis flavomaculata (Rainbow & Pulleine, 1918) — Квинсленд
 Euoplos victoriensis (Main, 1995) — Виктория
 Euoplos zorodes (Rainbow & Pulleine, 1918) — Южная Австралия

Galeosoma 
Galeosoma Purcell, 1903
 Galeosoma coronatum Hewitt, 1915 — Южная Африка
 Galeosoma coronatum sphaeroideum Hewitt, 1919 — Южная Африка
 Galeosoma crinitum Hewitt, 1919 — Южная Африка
 Galeosoma hirsutum Hewitt, 1916 — Южная Африка
 Galeosoma mossambicum Hewitt, 1919 — Мозамбик
 Galeosoma pallidum Hewitt, 1915 — Южная Африка
 Galeosoma pallidum pilosum Hewitt, 1916 — Южная Африка
 Galeosoma planiscutatum Hewitt, 1919 — Южная Африка
 Galeosoma pluripunctatum Hewitt, 1919 — Южная Африка
 Galeosoma robertsi Hewitt, 1916 — Южная Африка
 Galeosoma schreineri Hewitt, 1913 — Южная Африка
 Galeosoma scutatum Purcell, 1903 — Южная Африка
 Galeosoma vandami Hewitt, 1915 — Южная Африка
 Galeosoma vandami circumjunctum Hewitt, 1919 — Южная Африка
 Galeosoma vernayi Hewitt, 1935 — Ботсвана

Genysa 
Genysa Simon, 1889
 Genysa bicalcarata Simon, 1889 — Мадагаскар
 Genysa decorsei (Simon, 1902) — Мадагаскар
 Genysa decorsei (Simon, 1902) — Мадагаскар

Gorgyrella 
Gorgyrella Purcell, 1902
 Gorgyrella hirschhorni (Hewitt, 1919) — Зимбабве
 Gorgyrella inermis Tucker, 1917 — Танзания
 Gorgyrella namaquensis Purcell, 1902 — Южная Африка
 Gorgyrella schreineri Purcell, 1903 — Южная Африка
 Gorgyrella schreineri minor (Hewitt, 1916) — Южная Африка

Heligmomerus 
Heligmomerus Simon, 1892
 Heligmomerus astutus (Hewitt, 1915) — Южная Африка
 Heligmomerus barkudensis (Gravely, 1921) — Индия
 Heligmomerus biharicus (Gravely, 1915) — Индия
 Heligmomerus caffer Purcell, 1903 — Южная Африка
 Heligmomerus carsoni Pocock, 1897 — Танзания
 Heligmomerus deserti Pocock, 1901 — Ботсвана
 Heligmomerus garoensis (Tikader, 1977) — Индия
 Heligmomerus jeanneli Berland, 1914 — Восточная Африка
 Heligmomerus prostans Simon, 1892 — Индия
 Heligmomerus somalicus Pocock, 1896 — Сомали
 Heligmomerus taprobanicus Simon, 1892 — Шри-Ланка

Hiboka 
Hiboka Fage, 1922
 Hiboka geayi Fage, 1922 — Мадагаскар

Idiops 
Idiops Perty, 1833
 Idiops angusticeps (Pocock, 1899) — Западная Африка
 Idiops argus Simon, 1889 — Венесуэла
 Idiops arnoldi Hewitt, 1914 — Южная Африка
 Idiops aussereri Simon, 1876 — Конго
 Idiops bersebaensis Strand, 1917 — Намибия
 Idiops bombayensis Siliwal, Molur & Biswas, 2005 — Индия
 Idiops bonapartei Hasselt, 1888 — Суринам
 Idiops briodae (Schenkel, 1937) — Зимбабве
 Idiops cambridgei Ausserer, 1875 — Колумбия
 Idiops camelus (Mello-Leitao, 1937) — Бразилия
 Idiops castaneus Hewitt, 1913 — Южная Африка
 Idiops clarus (Mello-Leitao, 1946) — Аргентина, Уругвай
 Idiops constructor (Pocock, 1900) — Индия
 Idiops crassus Simon, 1884 — Мьянма
 Idiops crudeni (Hewitt, 1914) — Южная Африка
 Idiops curvicalcar Roewer, 1953 — Конго
 Idiops curvipes (Thorell, 1899) — Камерун
 Idiops damarensis Hewitt, 1934 — Намибия
 Idiops designatus O. P.-Cambridge, 1885 — Индия
 Idiops fageli Roewer, 1953 — Конго
 Idiops flaveolus (Pocock, 1901) — Южная Африка
 Idiops fortis (Pocock, 1900) — Индия
 Idiops fossor (Pocock, 1900) — Индия
 Idiops fryi (Purcell, 1903) — Южная Африка
 Idiops fulvipes Simon, 1889 — Венесуэла
 Idiops fuscus Perty, 1833 — Бразилия
 Idiops gerhardti Hewitt, 1913 — Южная Африка
 Idiops germaini Simon, 1892 — Бразилия
 Idiops gracilipes (Hewitt, 1919) — Южная Африка
 Idiops grandis (Hewitt, 1915) — Южная Африка
 Idiops gunningi Hewitt, 1913 — Южная Африка
 Idiops gunningi elongatus Hewitt, 1915 — Южная Африка
 Idiops hamiltoni (Pocock, 1902) — Южная Африка
 Idiops harti (Pocock, 1893) — Сент-Винсент
 Idiops hepburni (Hewitt, 1919) — Южная Африка
 Idiops hirsutipedis Mello-Leitao, 1941 — Аргентина
 Idiops hirsutus (Hewitt, 1919) — Южная Африка
 Idiops joida Gupta, Das & Siliwal, 2013 — Индия
 Idiops kaasensis Mirza, Vaze & Sanap, 2012 — Индия
 Idiops kanonganus Roewer, 1953 — Конго
 Idiops kaperonis Roewer, 1953 — Конго
 Idiops kazibius Roewer, 1953 — Конго
 Idiops kentanicus (Purcell, 1903) — Южная Африка
 Idiops lacustris (Pocock, 1897) — Танзания
 Idiops lusingius Roewer, 1953 — Конго
 Idiops madrasensis (Tikader, 1977) — Индия
 Idiops mafae Lawrence, 1927 — Намибия
 Idiops meadei O. P.-Cambridge, 1870 — Уганда
 Idiops melloleitaoi (Caporiacco, 1949) — Кения
 Idiops mettupalayam Ganeshkumar & Siliwal, 2013 — Индия
 Idiops microps (Hewitt, 1913) — Южная Африка
 Idiops monticola (Hewitt, 1916) — Южная Африка
 Idiops monticoloides (Hewitt, 1919) — Южная Африка
 Idiops mossambicus (Hewitt, 1919) — Мозамбик
 Idiops munois Roewer, 1953 — Конго
 Idiops neglectus L. Koch, 1875 — Неизвестно
 Idiops nigropilosus (Hewitt, 1919) — Южная Африка
 Idiops ochreolus (Pocock, 1902) — Южная Африка
 Idiops opifex (Simon, 1889) — Французская Гвиана
 Idiops oriya Siliwal, 2013 — Индия
 Idiops palapyi Tucker, 1917 — Ботсвана
 Idiops pallidipes Purcell, 1908 — Южная Африка
 Idiops parvus Hewitt, 1915 — Южная Африка
 Idiops petiti (Guerin, 1838) — Бразилия
 Idiops pirassununguensis Fukami & Lucas, 2005 — Бразилия
 Idiops prescotti Schenkel, 1937 — Танзания
 Idiops pretoriae (Pocock, 1898) — Южная Африка
 Idiops pulcher Hewitt, 1914 — Южная Африка
 Idiops pulloides Hewitt, 1919 — Южная Африка
 Idiops pullus Tucker, 1917 — Южная Африка
 Idiops pungwensis Purcell, 1904 — Южная Африка
 Idiops pylorus Schwendinger, 1991 — Таиланд
 Idiops rastratus (O. P.-Cambridge, 1889) — Бразилия
 Idiops robustus (Pocock, 1898) — Восточная Африка
 Idiops rohdei Karsch, 1886 — Парагвай
 Idiops royi Roewer, 1961 — Сенегал
 Idiops rubrolimbatus Mirza & Sanap, 2012 — Индия
 Idiops santaremius (F. O. P.-Cambridge, 1896) — Бразилия
 Idiops schenkeli Lessert, 1938 — Конго
 Idiops siolii (Bucherl, 1953) — Бразилия
 Idiops straeleni Roewer, 1953 — Конго
 Idiops striatipes Purcell, 1908 — Южная Африка
 Idiops sylvestris (Hewitt, 1925) — Южная Африка
 Idiops syriacus O. P.-Cambridge, 1870 — Сирия, Израиль
 Idiops thorelli O. P.-Cambridge, 1870 — Южная Африка
 Idiops upembensis Roewer, 1953 — Конго
 Idiops vandami (Hewitt, 1925) — Южная Африка
 Idiops versicolor (Purcell, 1903) — Южная Африка
 Idiops wittei Roewer, 1953 — Конго
 Idiops yemenensis Simon, 1890 — Йемен

Idiosoma 
Idiosoma Ausserer, 1871
 Idiosoma hirsutum Main, 1952 — Западная Австралия
 Idiosoma nigrum Main, 1952 — Западная Австралия
 Idiosoma sigillatum (O. P.-Cambridge, 1870) — Западная Австралия

Misgolas 
Misgolas Karsch, 1878
 Misgolas andrewsi (Hogg, 1902) — Южная Австралия
 Misgolas baehrae Wishart & Rowell, 2008 — Новый Южный Уэльс
 Misgolas beni Wishart, 2006 — Новый Южный Уэльс
 Misgolas billsheari Wishart & Rowell, 2008 — Новый Южный Уэльс
 Misgolas biroi (Kulczynski, 1908) — Новый Южный Уэльс
 Misgolas bithongabel Raven & Wishart, 2006 — Квинсленд
 Misgolas browningi Wishart & Rowell, 2008 — Новый Южный Уэльс
 Misgolas campbelli Wishart & Rowell, 2008 — Новый Южный Уэльс
 Misgolas cliffi Wishart, 2006 — Новый Южный Уэльс
 Misgolas crawfordorum Wishart & Rowell, 2008 — Новый Южный Уэльс
 Misgolas crispus (Karsch, 1878) — Тасмания
 Misgolas davidwilsoni Wishart & Rowell, 2008 — Новый Южный Уэльс
 Misgolas dereki Wishart, 1992 — Новый Южный Уэльс
 Misgolas dougweiri Wishart & Rowell, 2008 — Новый Южный Уэльс
 Misgolas echo Raven & Wishart, 2006 — Квинсленд, Новый Южный Уэльс
 Misgolas elegans (Rainbow & Pulleine, 1918) — Новый Южный Уэльс
 Misgolas fredcoylei Wishart & Rowell, 2008 — Новый Южный Уэльс
 Misgolas gracilis (Rainbow & Pulleine, 1918) — Новый Южный Уэльс, possibly New Guinea
 Misgolas grayi Wishart & Rowell, 2008 — Новый Южный Уэльс
 Misgolas gwennethae Wishart, 2011 — Новый Южный Уэльс
 Misgolas helensmithae Wishart & Rowell, 2008 — Новый Южный Уэльс
 Misgolas hirsutus (Rainbow & Pulleine, 1918) — Квинсленд
 Misgolas horsemanae Wishart, 2011 — Новый Южный Уэльс
 Misgolas kampenae Wishart, 2011 — Новый Южный Уэльс
 Misgolas kirstiae Wishart, 1992 — Новый Южный Уэльс
 Misgolas linklateri Wishart & Rowell, 2008 — Новый Южный Уэльс
 Misgolas lynabra Wishart, 2006 — Новый Южный Уэльс
 Misgolas macei Wishart & Rowell, 2008 — Новый Южный Уэльс
 Misgolas maculosus (Rainbow & Pulleine, 1918) — Новый Южный Уэльс
 Misgolas mascordi Wishart, 1992 — Новый Южный Уэльс
 Misgolas maxhicksi Wishart & Rowell, 2008 — Новый Южный Уэльс
 Misgolas melancholicus (Rainbow & Pulleine, 1918) — Новый Южный Уэльс
 Misgolas mestoni (Hickman, 1928) — Тасмания
 Misgolas michaeli Wishart, 2006 — Новый Южный Уэльс
 Misgolas milledgei Wishart & Rowell, 2008 — Новый Южный Уэльс
 Misgolas montanus (Rainbow & Pulleine, 1918) — Новый Южный Уэльс
 Misgolas monteithi Raven & Wishart, 2006 — Квинсленд
 Misgolas mudfordae Wishart & Rowell, 2008 — Новый Южный Уэльс
 Misgolas ornatus (Rainbow, 1914) — Квинсленд
 Misgolas papillosus (Rainbow & Pulleine, 1918) — Квинсленд
 Misgolas paulaskewi Wishart, 2011 — Новый Южный Уэльс
 Misgolas phippsi Wishart, 2011 — Новый Южный Уэльс
 Misgolas rapax Karsch, 1878 — Новый Южный Уэльс
 Misgolas raveni Wishart & Rowell, 2008 — Новый Южный Уэльс
 Misgolas robertsi (Main & Mascord, 1974) — Новый Южный Уэльс
 Misgolas rodi Wishart, 2006 — Новый Южный Уэльс
 Misgolas rowelli Wishart, 2011 — Новый Южный Уэльс
 Misgolas shawi Wishart, 2011 — Новый Южный Уэльс
 Misgolas sydjordanae Wishart & Rowell, 2008 — Новый Южный Уэльс
 Misgolas taiti Wishart & Rowell, 2008 — Новый Южный Уэльс
 Misgolas tannerae Wishart, 2011 — Новый Южный Уэльс
 Misgolas tarnawskiae Wishart & Rowell, 2008 — Новый Южный Уэльс
 Misgolas thompsonae Wishart & Rowell, 2008 — Новый Южный Уэльс
 Misgolas trangae Wishart, 2006 — Новый Южный Уэльс
 Misgolas villosus (Rainbow, 1914) — Новый Южный Уэльс
 Misgolas watsonorum Wishart & Rowell, 2008 — Новый Южный Уэльс
 Misgolas wayorum Wishart, 2006 — Новый Южный Уэльс
 Misgolas weigelorum Wishart & Rowell, 2008 — Новый Южный Уэльс
 Misgolas yorkmainae Wishart & Rowell, 2008 — Новый Южный Уэльс

Neocteniza 
Neocteniza Pocock, 1895
 Neocteniza agustinea Miranda & Arizala, 2013 — Панама
 Neocteniza australis Goloboff, 1987 — Бразилия, Аргентина
 Neocteniza chancani Goloboff & Platnick, 1992 — Аргентина
 Neocteniza coylei Goloboff & Platnick, 1992 — Перу
 Neocteniza fantastica Platnick & Shadab, 1976 — Колумбия
 Neocteniza malkini Platnick & Shadab, 1981 — Эквадор
 Neocteniza mexicana F. O. P.-Cambridge, 1897 — Гватемала
 Neocteniza minima Goloboff, 1987 — Боливия, Аргентина
 Neocteniza myriamae Bertani, Fukushima & Nagahama, 2006 — Бразилия
 Neocteniza occulta Platnick & Shadab, 1981 — Панама
 Neocteniza osa Platnick & Shadab, 1976 — Коста-Рика
 Neocteniza paucispina Platnick & Shadab, 1976 — Гватемала
 Neocteniza platnicki Goloboff, 1987 — Парагвай
 Neocteniza pococki Platnick & Shadab, 1976 — Венесуэла
 Neocteniza sclateri Pocock, 1895 — Гайана
 Neocteniza spinosa Goloboff, 1987 — Аргентина
 Neocteniza subirana Platnick & Shadab, 1976 — Гондурас
 Neocteniza toba Goloboff, 1987 — Парагвай, Аргентина

Prothemenops 
Prothemenops Schwendinger, 1991
 Prothemenops irineae Schwendinger & Hongpadharakiree, 2014 — Таиланд
 Prothemenops khirikhan Schwendinger & Hongpadharakiree, 2014 — Таиланд
 Prothemenops phanthurat Schwendinger & Hongpadharakiree, 2014 — Таиланд
 Prothemenops siamensis Schwendinger, 1991 — Таиланд

Scalidognathus 
Scalidognathus Karsch, 1891
 Scalidognathus montanus (Pocock, 1900) — Индия
 Scalidognathus nigriaraneus Sanap & Mirza, 2011 — Индия
 Scalidognathus oreophilus Simon, 1892 — Шри-Ланка
 Scalidognathus radialis (O. P.-Cambridge, 1869) — Шри-Ланка
 Scalidognathus seticeps Karsch, 1891 — Шри-Ланка
 Scalidognathus tigerinus Sanap & Mirza, 2011 — Индия

Segregara 
Segregara Tucker, 1917
 Segregara abrahami (Hewitt, 1913) — Южная Африка
 Segregara paucispinulosa (Hewitt, 1915) — Южная Африка
 Segregara transvaalensis (Hewitt, 1913) — Южная Африка

Titanidiops 
Titanidiops Simon, 1903
 Titanidiops canariensis Wunderlich, 1992 — Канарские острова
 Titanidiops compactus (Gerstacker, 1873) — Восточная Африка
 Titanidiops maroccanus Simon, 1909 — Марокко

Примечания 
  (2014): The world spider catalog, version 14.5. American Museum of Natural History. 

I